Pârvulescu (sau Pîrvulescu) este un patronim românesc, care se poate referi la:

 Constantin Pârvulescu (1895-1992), politician comunist român
 Constantin Pârvulescu (astronom) (1890-1945), astronom, astrofizician și profesor universitar român
 Cristian Pîrvulescu (n. 1965), politolog și comentator al vieții sociale și politice românești
 Dumitru Pârvulescu (1933-2007), luptător român
 Ioana Pârvulescu (n. 1960), eseistă, publicistă, critic literar român și profesor la Universitatea
 Jean Pârvulescu (1929-2010), scriitor și jurnalist francez de origine română
 Nicolae Pârvulescu, general român
 Paul Pârvulescu (n. 1988), fotbalist român

Vezi și 
 Pârvulești (dezambiguizare)
 Pârvu

Nume de familie românești